Sphaeramia är ett släkte av fiskar. Sphaeramia ingår i familjen Apogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sphaeramia